Een survival is een overlevingstocht. Het woord "survival" kan ook verwijzen naar:
 Survival (Doctor Who), een verhaal van de televisieserie Doctor Who, uitgezonden in 1989
 Survival (album), een muziekalbum uit 1979 van Bob Marley & The Wailers
 Survival (film), een Nederlandse televisiefilm uit 1992 onder regie van Robbe De Hert
 Survival (single), een single uit 2012 van de Britse band Muse
 Survival (genre), een computerspelgenre waar overleven het hoofddoel is